Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurden vom 6. bis 21. August zwei Wettbewerbe im Hallen-Volleyball ausgetragen, jeweils ein Turnier für Frauen und Männer. Die Spiele fanden in der Ginásio do Maracanãzinho statt. Jeweils zwölf Mannschaften traten bei Frauen und Männern an.

China setzte sich im Finale der Frauen gegen Serbien mit 3:1 durch und gewann damit zum dritten Mal nach 1984 und 2004 die Goldmedaille. Für die Serbinnen war es die erste olympische Medaille. Das Spiel um die Bronzemedaille gewannen die USA, die zuvor zweimal Silber gewonnen hatten, mit 3:1 gegen die Niederlande. Titelverteidiger Brasilien war bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Bei den Männern gewann Gastgeber Brasilien das Endspiel gegen Italien mit 3:0. Die Bronzemedaille ging an die USA, die den Titelverteidiger Russland im Tiebreak besiegten. Die deutschen Mannschaften unterlagen ebenso wie Österreich und die Schweiz in der Qualifikation.

Medaillengewinner 

Männer

Frauen

Zeitplan

Modus 
Jeweils zwölf Mannschaften nahmen bei den Frauen und Männern am Turnier teil. Sie spielten zunächst in zwei Vorrundengruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Entscheidend für die Platzierung in der Gruppe war die Anzahl der Siege. Bei Gleichheit entschied zunächst die Anzahl der Punkte, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren). Die vier besten Mannschaften aus jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Vom Viertelfinale an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Die Einteilung der Gruppen erfolgte nach dem „serpentine system“, das auf den Platzierungen in der Volleyball-Weltrangliste basiert. Die Gruppen wurden am 23. Mai (Frauen) und 6. Juni (Männer) verkündet.

Wegen des engen Zeitplans gab es bei diesem olympischen Turnier keine technischen Auszeiten. Als technische Unterstützung wurde – wie bereits bei einigen anderen internationalen Wettbewerben in den vergangenen Jahren – die Video-Challenge eingesetzt, mit der Trainer eine Entscheidung des Schiedsrichters überprüfen lassen konnten.

Spielplan Männer

Vorrunde

Finalrunde

Spielplan Frauen

Vorrunde

Finalrunde

Teilnehmer 

Bei den Frauen und Männer traten jeweils zwölf Mannschaften an. Für jede Mannschaft wurde ein Kader mit zwölf Spieler(inne)n nominiert.

Schiedsrichter 
Die FIVB hatte zwanzig Schiedsrichter für die olympischen Volleyballturniere ausgewählt. Die Unparteiischen kamen aus allen Kontinentalverbänden. Vier von ihnen waren Frauen, unter anderem die deutsche Schiedsrichterin Heike Kraft.

Medien 
In Deutschland berichteten ARD und ZDF über die Olympischen Sommerspiele 2016. Dabei zeigte die ARD die Spiele der Frauen und das ZDF das Turnier der Männer.

Qualifikation 
Brasilien war als Gastgeber gesetzt. Die Vereinigten Staaten und Italien qualifizierten sich beim Volleyball World Cup der Männer 2015. Beim World Cup der Frauen schafften China und Serbien die Qualifikation.

Jeweils vier weitere Plätze wurden an die Sieger der kontinentalen Qualifikationsturniere vergeben. Die europäischen Turniere fanden vom 5. bis 10. Januar 2016 in der Berliner Max-Schmeling-Halle für die Männer und vom 4. bis 9. Januar in Ankara für die Frauen statt. In Berlin gewann der olympische Titelverteidiger Russland das Endspiel gegen Europameister Frankreich. Weltmeister Polen setzte sich im Spiel um den dritten Platz im Tiebreak gegen die deutsche Mannschaft durch. In Ankara gewannen die russischen Frauen das Finale gegen die Niederlande. Dritter wurde Italien.

Die NORCECA-Mannschaften spielten vom 8. bis 10. Januar in Edmonton (Männer) und 7. bis 9. Januar in Lincoln (Frauen). Das Turnier der Männer gewann Kuba, das Turnier der Frauen gewannen die Vereinigten Staaten. In Südamerika fand die Ausscheidung der Männer vom 7. bis 11. Oktober 2015 statt. In Caracas qualifizierte sich Argentinien. Die Frauen des CSV spielten vom 6. bis 10. Januar in Bariloche. Dabei setzte sich ebenfalls Argentinien durch. Die Männerteams des afrikanischen Verbandes CAVB trugen ihr Qualifikationsturnier vom 7. bis 14. Januar in Brazzaville aus. Dabei setzte sich Ägypten durch. Die afrikanischen Frauen-Mannschaften trugen ihr Qualifikationsturnier vom 12. bis 19. Februar in Yaoundé aus. Dabei setzte sich Kamerun durch.

Im Mai/Juni fand in Japan jeweils ein weiteres Qualifikationsturnier statt. Dort traten die zweit- und drittplatzierten Mannschaften des europäischen Turniers, die jeweiligen Zweitplatzierten aus Nord- und Südamerika sowie vier asiatische Mannschaften an. Die drei besten Mannschaften dieses Turniers sowie der beste asiatische Teilnehmer qualifizierten sich für die Olympischen Spiele. Parallel dazu spielten die drittplatzierten Teams aus Nord- und Südamerika mit dem Zweiten und Dritten aus Afrika den letzten Teilnehmer des Olympia-Turniers aus.

Qualifizierte Mannschaften

Afrika

Frauen

Männer

Europa

Frauen

Männer

NORCECA

Frauen

Männer

Südamerika

Frauen

Männer

Asien / International 
 Frauen

Männer

International 
 Frauen

Männer

Weblinks 

 offizielle Website (englisch)
 Informationen bei olympic.org (englisch)
 Informationen der FIVB (englisch)
 Rio 2016 Olympic Games Volleyball Media Guide (englisch)
 Informationen des DVV
 Qualifikation Europa: Frauen – Männer (englisch)
 Qualifikation Afrika: Frauen – Männer (englisch)
 Qualifikation NORCECA: Frauen – Männer (englisch)
 Qualifikation Südamerika: Frauen – Männer (spanisch)

Einzelnachweise 

Volleyball (Halle)
2016 Halle
Volleyballveranstaltung 2016
Volleyballwettbewerb in Brasilien